

Geografia

Germania 
 Oberried – comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Oberried – frazione di Breitenthal, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Oberried – frazione di Drachselsried, comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Oberried – frazione di Kempten, città nel distretto della Svevia (Baviera)
 Oberried – frazione di Ottobeuren, comune nel distretto della Svevia (Baviera)

Svizzera 
 Oberried – ex comune ora frazione di Le Mouret, comune nel distretto della Sarine (Canton Friburgo)
 Oberried am Brienzersee – comune nella regione dell'Oberland (Canton Berna)
 Oberried bei Murten – antico nome di Ried bei Kerzers, comune nel distretto di Lac (Canton Friburgo)

Pagine correlate 
 Niederried – pagina di disambiguazione
 Oberrieden – pagina di disambiguazione
 Ried – pagina di disambiguazione